Il singolare del torneo di tennis Viña del Mar Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Carlos Di Laura che ha battuto in finale Pedro Rebolledo 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Pedro Rebolledo (finale)
 Raúl Viver (quarti di finale)
 Pablo Arraya (secondo turno)
 Roberto Azar (semifinali)

 Guillermo Rivas (quarti di finale)
 Alejandro Aramburu (secondo turno)
 Assente
 Carlos Di Laura (Campione)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Viña del Mar Challenger 1989